Заречје може бити:
 Заречје (Пазин), насењено место у саставу града Пазина, Истарска жупанија, Република Хрватска
 Заречје (Крaс), насељено место у оптини Илирска Бистрица, Република Словенија